Parti socialiste autonome (französisch für autonome sozialistische Partei) bezeichnet:

 Parti socialiste autonome (Frankreich), eine in der Parti socialiste unifié aufgegangene französische Partei
 Parti socialiste autonome du Sud du Jura, Partei im Berner Jura